L’Homme debout frappant avec un bâton, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A24.

Il représente un homme debout, le buste légèrement penché par l'élan de son action, tenant des deux main un bâton (parfois recourbé) qu'il abat devant lui. Il est translitéré nḫt.

C'est un déterminatif des termes liés à l'activités physique et à la force musculaire.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 .
 
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique